UBU steht für:
 Universität Burgos, spanische Hochschule
 Kalumburu Airport (IATA-Code), Flughafen von Kalumburu, Western Australia

Ubu steht für:
 Unbiunium, vorläufiger Name des hypothetischen chemischen Elements mit der Ordnungszahl 121
 die Hauptperson in Alfred Jarrys Ubu-Trilogie, bestehend aus König Ubu, Ubu cocu und Ubu enchaîné

ubu steht für:
 Ubu Ugu (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprache Kaugel in der Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Pere Ubu

Abkürzung